Laabach ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Laabach (Gemeinde Gablitz), Ort bei Gablitz, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich
 Laabach (Gemeinde Kaumberg), Ortschaft von Kaumberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

 Laabach (Gablitzbach), Zufluss des Gablitzbaches bei Gablitz, Niederösterreich
 Laabach (Poniglbach), Zufluss des Poniglbaches am Kaiserwald, südwestlich von Graz, Steiermark
 Laabach (Triesting), Zufluss der Triesting bei Kaumberg, Niederösterreich

Siehe auch:
 Labach